
Cette page présente les résultats par département du référendum français sur la constitution européenne, qui a eu lieu le . La question posée était : « Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ? »

Sommaire 
Résultats au niveau national
Résultats par département (accès rapide) :Départements de France « métropolitaine » (01 à 95) : 01 - Ain | 02 - Aisne | 03 - Allier | 04 - Alpes-de-Haute-Provence | 05 - Hautes-Alpes | 06 - Alpes-Maritimes | 07 - Ardèche | 08 - Ardennes | 09 - Ariège | 10 - Aube | 11 - Aude | 12 - Aveyron | 13 - Bouches-du-Rhône | 14 - Calvados | 15 - Cantal | 16 - Charente | 17 - Charente-Maritime | 18 - Cher | 19 - Corrèze | 2A - Corse-du-Sud | 2B - Haute-Corse | 21 - Côte-d'Or | 22 - Côtes-d'Armor | 23 - Creuse | 24 - Dordogne | 25 - Doubs | 26 - Drôme | 27 - Eure | 28 - Eure-et-Loir | 29 - Finistère | 30 - Gard | 31 - Haute-Garonne | 32 - Gers | 33 - Gironde | 34 - Hérault | 35 - Ille-et-Vilaine | 36 - Indre | 37 - Indre-et-Loire | 38 - Isère | 39 - Jura | 40 - Landes | 41 - Loir-et-Cher | 42 - Loire | 43 - Haute-Loire | 44 - Loire-Atlantique | 45 - Loiret | 46 - Lot | 47 - Lot-et-Garonne | 48 - Lozère | 49 - Maine-et-Loire | 50 - Manche | 51 - Marne | 52 - Haute-Marne | 53 - Mayenne | 54 - Meurthe-et-Moselle | 55 - Meuse | 56 - Morbihan | 57 - Moselle | 58 - Nièvre | 59 - Nord | 60 - Oise | 61 - Orne | 62 - Pas-de-Calais | 63 - Puy-de-Dôme | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 65 - Hautes-Pyrénées | 66 - Pyrénées-Orientales | 67 - Bas-Rhin | 68 - Haut-Rhin | 69 - Rhône | 70 - Haute-Saône | 71 - Saône-et-Loire | 72 - Sarthe | 73 - Savoie | 74 - Haute-Savoie | 75 - Paris | 76 - Seine-Maritime | 77 - Seine-et-Marne | 78 - Yvelines | 79 - Deux-Sèvres | 80 - Somme | 81 - Tarn | 82 - Tarn-et-Garonne | 83 - Var | 84 - Vaucluse | 85 - Vendée | 86 - Vienne | 87 - Haute-Vienne | 88 - Vosges | 89 - Yonne | 90 - Territoire de Belfort | 91 - Essonne | 92 - Hauts-de-Seine | 93 - Seine-Saint-Denis | 94 - Val-de-Marne | 95 - Val-d'Oise

Départements d'outre-mer :971 - Guadeloupe | 972 - Martinique | 973 - Guyane | 974 - Réunion

Autres collectivités d'outre-mer :975 - Saint-Pierre-et-Miquelon | 985 - Mayotte | 986 - Wallis-et-Futuna | 987 - Polynésie française | 988 - Nouvelle-Calédonie

Électeurs résidant à l'étranger :099 - Français établis hors de France

Résultats au niveau national 

|}

Résultats par département

Section 1  

|}

Section 2  

|}

Section 3  

|}

Section 4  

|}

Section 5  

|}

Section 6  

|}

Section 7  

|}

Note à propos du code INSEE de la collectivité départementale de Mayotte : « 985 » est le code déterminé par l'INSEE, seul compétent, en France, en matière de dénominations et de codifications statistiques officielles. Pour une raison inconnue, le ministère français de l'Intérieur utilise, pour répertorier les résultats électoraux de Mayotte, un code « 976 » qui n'a pas d'existence officielle.

Analyses socio-économiques 

Les résultats recoupent généralement les oppositions économiques. Ainsi, aussi limitrophes que socio-économiquement opposés, les départements métropolitains de Seine-Saint-Denis (Oui 38,48 % et Non 61,52 %) et des Hauts-de-Seine (Oui 61,91 % et Non 38,09 %) se sont respectivement montrés - par une amplitude similaire - parmi les plus opposés et favorables au projet.

Cette grille se retrouve presque systématiquement en Métropole ; ainsi les quatre départements départements métropolitains les plus en faveur du Non ont été le Pas-de-Calais (69,50 %), la Somme (66,80 %), l'Aisne (66,75%) et la Seine-Maritime (65,08 %). A contrario, Paris (66,45 %), les Hauts-de-Seine (61,91 %) et les Yvelines ont soutenu la ratification par la marge la plus élevée.

Par ailleurs, à l'exclusion de la Réunion, les départements et territoires d'Outre-mer ont plébiscité le Oui, ainsi qu'à des degrés divers certaines zones de forte influence catholique (Ouest, Bas-Rhin), anciennement acquises au Mouvement républicain populaire, d'assise chrétienne sociale.

Sources 
  Répertoire consacré aux résultats du référendum du 29 mai 2005, sur le site du ministère français de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales

Politique en France